Глумина може да се односи на:

 Глумина (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Глумина (Неум), насеље у општини Неум, Херцеговина, Федерација БиХ